Csák Ugrin (mh. 1204) a Csák nemzetségből származó esztergomi érsek
 Csák Ugrin (mh. 1241) a Csák nemzetségből származó kalocsai érsek, a muhi csata hősi halottja
 Csák Ugrin (mh. 1248) a Csák nemzetségből származó spalatói érsek
 Csák Ugrin († 1311) a Csák nemzetség újlaki ágából, szörényi bán, lovászmester, szerémi ispán, címzetes bán és országbíró, erdélyi vajda, baranyai ispán, tárnokmester, macsói és boszniai bán, pozsegai ispán, szerémi ispán és tárnokmester – Károly Róbert híve